Reprezentanci Ukrainy w piłce nożnej mężczyzn – piłkarze, którzy grali w reprezentacji Ukrainy.

Lista reprezentantów 
Stan na 22 marca 2019: (Po ostatnim meczu przeciwko Portugalii)

Lista domyślnie posortowana według kolejności debiutu (w wypadku tej samej daty i czasu – nr na koszulce).

Lista naturalizowanych Ukraińców 
Kolejna lista reprezentuje naturalizowanych Ukraińców według daty ich debiutu w reprezentacji Ukrainy.

 Uwagi
 BR – Bramkarz
 OB – Obrońca
 PO – Pomocnik
 NA – Napastnik

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona FFU
 Futbol od Dmitrija Troszczija 

 
Ukraina